

Египет 
 Ок. 2900 — Окончательное объединение Верхнего и Нижнего Египта. Возникновение единого государства. Завоевание Нижнего Египта царями Верхнего.
 Ок. 2900—?+25 — Фараон Нармер, последний из 0 династии. Усмирение Нижнего Египта.
 Ок. 2900—2590+25 — Раннее царство в Египте (I и II династии). 17 фараонов.
 Ок. 2900—2730+25 — I династия. Родом из Тина в Верхнем Египте.
 ?—2870+25 — Фараон Менес (Хор Аха, то есть Хор-Боец). Первый из I династии.
 I династия. Фараоны Джер (он же, видимо, Тети I), Уаджи, Мернейт (царица), Ден, Аджиб, Семерхет, Каа.
 Ок. 2900 — Основание города Пер-Ра («город Ра») (Гелиополис) в дельте Нила.

Месопотамия 
 пр. XXIX в. до н. э. — согласно шумерскому «Царскому списку», правление первого царя Этаны и второго Балиха из 1-й династии Киша.
 Ок. 2900 — Лагашу подчиняется Ур.
 Ок. 2850 — Лагаш теряет самостоятельность и становится зависимым от Шуруппака.
 Вторая половина 29 века — Воины Шуруппака стоят гарнизонами в Уруке, Ниппуре, Умме, Лагаше, Адабе. Из Шуруппака происходил герой мифа о потопе Зиусудра (Утнапиштим).

Мифические события 
 2852 — начало правления Фу-си, первого легендарного властителя Древнего Китая.

См. также

Примечания